Jerlev (plaats), plaats in Denemarken
 Jerlev (parochie), parochie in Denemarken